Templo de Na Tcha do Monte
Templo de Na Tcha junto às Ruínas de S. Paulo